Dolnoniemiecka nazwa miasta w Niemczech:
 Krempe

Dawna nazwa miejscowości w Polsce:
 Krępa

Osoby:
 Jan-Gregor Kremp – niemiecki aktor